Hauptsynagoge steht für Synagogenbauten in verschiedenen Städten:

 Neue Synagoge (Breslau)
 Hauptsynagoge (Frankfurt am Main)
 Hauptsynagoge (Fürth)
 Hauptsynagoge Kassel
 Hauptsynagoge Mainz
 Hauptsynagoge (Mannheim)
 Alte Hauptsynagoge München
 Hauptsynagoge Nürnberg
 Hauptsynagoge Wien